Metilpentan se može odnositi na:

 2-Metilpentan
 3-Metilpentan